Teatro Talia a Barcellona
Teatro Talia a Gualdo Tadino
Teatro Talia a Tagliacozzo